St Ives puede referirse a:

 St Ives (Cambridgeshire), Inglaterra
 St Ives (Cornualles), Inglaterra
 St Ives (Dorset), Inglaterra
 St. Ives (película de 1998)